Суперли́га Узбекиста́на (); спонсорское название чемпионата — Coca-Cola Суперли́га () — высший дивизион системы футбольных лиг Узбекистана, в котором участвуют 14 сильнейших клубов страны. Действующим чемпионом является «Пахтакор» (Ташкент).

Титульным спонсором Суперлиги Узбекистана в сезоне 2019 года является известная американская компания Coca-Cola. В 2018 году титульным спонсором Суперлиги Узбекистана являлась другая американская компания Pepsi.

Проводится с 1992 года, с того момента, как Узбекистан стал независимым после распада СССР. С 1992 года по 2008 год назывался «Высшей лигой Узбекистана», с 2009 года по 2017 год — «Высшей лигой ПФЛ Узбекистана», с 2018 года — «Суперлигой Узбекистана».

Второй по уровню лигой в системе футбольных лиг Узбекистана является Про-лига Узбекистана (с 1992 года по 2017 год называлась «Первой лигой Узбекистана»). Третьей по уровню футбольной лигой в стране является Вторая лига Узбекистана. Далее следуют областные, районные и городские региональные футбольные лиги.

Футбольные лиги и чемпионаты страны управляются и контролируются в основном Профессиональной футбольной лигой Узбекистана (ПФЛ Узбекистана), а также частично Футбольной ассоциацией Узбекистана (ФАУ), которая больше специализируется на контроле различных сборных Узбекистана (национальная, молодёжная, юношеская, женская сборные и т. п.), а также всей футбольной отрасли страны. Футбольная ассоциация Узбекистана является полноправным членом ФИФА и АФК, а также регионального подразделения АФК — ФАЦА.

В настоящее время Суперлига Узбекистана, а также весь чемпионат Узбекистана являются одним из сильнейших национальных чемпионатов АФК (Азии), наряду с чемпионатами Японии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Австралии.

Название 
С момента своего основания в 1992 году, и до 2008 года, высший дивизион чемпионата Узбекистана назывался «Высшей лигой» (), или «Высшей лигой Узбекистана» (). После создания Профессиональной футбольной лиги Узбекистана в 2008 году, которая начала регулировать чемпионат Узбекистана, высший дивизион чемпионата страны с 2009 года стал называться «Высшей лигой ПФЛ Узбекистана» ().

В конце 2017 года ПФЛ Узбекистана и Федерация футбола Узбекистана объявили о изменении формата всех дивизионов чемпионата Узбекистана, в частности их переименование и полную реорганизацию. Таким образом, с 2018 года высший дивизион чемпионата Узбекистана официально получил название «Суперлига Узбекистана» ().

Второй по уровню дивизион чемпионата Узбекистана, который с момента своего основания в 1992 году назывался «Первой лигой Узбекистана» (), был переименован в «Про-лигу Узбекистана» (). Название третьего по уровню дивизиона чемпионата страны осталось неизменным — «Вторая лига Узбекистана» ().

Формат 
В Суперлиге Узбекистана с сезона 2019 года участвуют 14 клубов. Чемпионат проходит в два круга (дома и в гостях), всего 26 туров.

Таблица национальных лиг АФК 
По состоянию на июнь 2019 года, в таблице национальных лиг стран-членов АФК (аналог таблицы коэффициентов УЕФА), Суперлига Узбекистана и вообще чемпионат Узбекистана находятся на десятом месте в общем рейтинге среди 45 стран. Расположение чемпионата Узбекистана на десятом месте в общем рейтинге, дает одному участнику из Суперлиги Узбекистана одно гарантированное место в групповом этапе Лиги чемпионов АФК, и еще одно место на стадии плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов АФК.

Общий рейтинг АФК 
На июнь 2019 года.

Международные турниры 

Футбольные Узбекистана как и футбольные клубы других страны-членов АФК, представляют свою страну на международных турнирах, проводимых под эгидой АФК. В соответствии с приведенной выше таблицей национальных лиг АФК, для Узбекистана выделены три квоты для участия на турнирах АФК, а точнее, для участия в Лиге чемпионов АФК. Таким образом, чемпион Суперлиги Узбекистана автоматически гарантированно получает место в групповом этапе Лиги чемпионов АФК. Клубы получившие остальные две квоты получают возможность участвовать в Лиге чемпионов АФК со стадии плей-офф квалификационного раунда. Эти две квоты получают клуб занявший второе место в Суперлиге Узбекистана, а также обладатель Кубка Узбекистана. Если чемпионом Суперлиги и обладателем Кубка Узбекистана становится один и тот же клуб, то третья квота достанется клубу занявшему третье место в Суперлиге Узбекистана.

Футбольные клубы Узбекистана участвуют в Лиге чемпионов АФК с 2002 года, с момента основания этого турнира. С 2009 года по 2012 год футбольные клубы Узбекистана также участвовали в Кубке АФК, который является вторым по престижу международным клубным турниром в АФК (аналог Лиги Европы УЕФА или упраздненного Кубка УЕФА). В 2011 году узбекистанский клуб «Насаф» становился победителем Кубка АФК.

С 1991 года по 2002 год предшественником Лиги чемпионов АФК являлся Азиатский кубок чемпионов, который в 2002 году был объединен с Кубком обладателей кубков Азии и превращен в Лигу чемпионов АФК. Футбольные клубы Узбекистана также участвовали в этом турнире.

Футбольные клубы Узбекистана до 2002 года также участвовали в Кубке обладателей кубков Азии, который как говорилось выше, был объединен с Азиатским кубком чемпионов и превращен в Лигу чемпионов АФК.

Футбольные клубы Узбекистана с 1993 года по 2011 год (до изменения формата турнира и превращения его в турнир для молодёжных сборных) также участвовали в Кубке чемпионов Содружества, на котором участвовали сильнейшие клубы постсоветского пространства. Узбекистанские клубы два раза останавливались в финале этого турнира (ферганское «Нефтчи» в 1993 году и ташкентский «Пахтакор» 2008 году), а в турнире 2007 года «Пахтакору» удалось увести Кубок Содружества в Узбекистан, обыграв в финале латышский «Вентспилс».

Футбольные клубы Узбекистане также в разные годы участвовали в неофициальных международных турнирах (например в Кубке Президента Туркменистана, Match World Cup, Кубок ИФА и др.), и иногда становились их победителями или призёрами.

Текущий сезон

Чемпионы Узбекской ССР

Все победители и призёры

Количество титулов

Бомбардиры

Лидеры по числу матчей 
Статистика приведена по состоянию на конец сезона 2019

Все участники Суперлиги (Высшей лиги) и их статистика 
Статистика приведена по состоянию на конец сезона 2018

Титульные спонсоры

Логотипы Высшей лиги (Суперлиги) Узбекистана

См. также 
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 Суперкубок Узбекистана по футболу
 Кубок Узбекистана по футболу
 Первая лига Узбекистана по футболу
 Вторая лига Узбекистана по футболу
 Система футбольных лиг Узбекистана
 Лучший тренер года в Узбекистане
 Лучший футболист года в Узбекистане

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт ПФЛ Узбекистана pfl.uz
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Узбекистана the-uff.com
 Профиль на Transfermarkt transfermarkt.com
 Профиль на официальном сайте ФИФА  fifa.com
 Профиль на официальном сайте АФК the-afc.com
 Профиль на RSSSF rsssf.com
 Профиль на «Архиве голов» arhiv-golov.narod.ru

Чемпионат Узбекистана по футболу